Jonathan Roberts (1771–1854) amerikai szenátor Pennsylvania államból
Jonathan Roberts (1956) amerikai forgatókönyvíró, televíziós producer, író